Ви́ктор Гаври́лов:
 Гаврилов, Виктор Васильевич (1930—2019) — геолог, геофизик.
 Гаврилов, Виктор Иванович (1862—1918) — русский генерал-майор.
 Гаврилов, Виктор Матвеевич (1909—1982) — председатель Совета Народного Хозяйства Марийского экономико-административного района, делегат XXII съезда КПСС.
 Гаврилов, Виктор Михайлович (1903—1957) — советский инженер-вице-адмирал.
 Гаврилов, Виктор Савельевич (1919—1980) — Герой Советского Союза.
 Гаврилов, Виктор Юлианович (1918—1973) — советский учёный, лауреат двух Сталинских премий.